Annie Speirs – nuotatrice britannica
 Ronald C. Speirs – uno dei personaggi di Band of Brothers - Fratelli al fronte
 Steve Speirs – attore gallese
 William Speirs Bruce – esploratore scozzese